Bardano ima više značenja:
 Bardano, Cosenza
 Bardano, Terni